Ма́ргарет Ли́ндси (,  — ) — американская актриса, которая была очень популярна на студии Warner Bros. в 1930-х и 1940-х годах. У неё были примечательные второстепенные роли в таких картинах как «Кавалькада» (1933), «Дело о любопытной новобрачной» (1935), «Джимены» (1935), «Флорентийский кинжал» (1935), «Зелёный свет» (1937), «Иезавель» (1938) и «Улица греха» (1945). Критики считают, что свою лучшую роль, в которой актриса выразила всю свою индивидуальность, Маргарет исполнила в фильме «Дом о семи фронтонах» (1940), одноимённой экранизации романа Натаниела Готорна.

Ссылки 
 

Голливудская «Аллея славы»
Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)
Киноактрисы США